Konjecy ist der sorbische Name von:

 Canitz-Christina, Gemeinde Kubschütz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Cunnewitz, Gemeinde Ralbitz-Rosenthal, Landkreis Bautzen, Sachsen